Амальгамация — метод извлечения металлов из руд растворением в ртути
 Амальгамация (от араб, al-mal-gama — смесь) — объединение различного рода частей (индивиды, массы) в единое социальное целое (группа, общество).